Sant'Ambrogio est la forme italienne de . Sant'Ambrogio peut ainsi désigner :

Toponymes 
 Sant'Ambrogio di Torino : une commune italienne du Piémont ;
 Sant'Ambrogio di Valpolicella : une commune italienne de Vénétie ;
 Sant'Ambrogio sul Garigliano : une commune italienne du Latium ;
 Sant'Ambroggio : nom donné sur les cartes IGN à la marina située dans la commune de Lumio en Corse. L'écriture adoptée localement est Sant'Ambroggio.

Autres 
 Sant'Ambrogio : une station du métro de Milan

Homonymie de toponyme